Paracentropogon är ett släkte av fiskar. Paracentropogon ingår i familjen Tetrarogidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Paracentropogon